Овчинников Андрій Олександрович ( 1961) — український хокеїст і тренер.
 Овчинников Василь Павлович (1868—1934) — актор, режисер та драматург.
 Овчинников Василь Федорович (1907—1978) — український радянський живописець.
 Овчинников Володимир Степанович (1930—2017) — український графік і педагог.
 Овчинников Всеволод Володимирович ( 1926) — радянський і російський журналіст і письменник.
 Овчинников В'ячеслав Олександрович ( 1936) — радянський і російський композитор, диригент.

 Овчинніков Артем Ігорович — український спортсмен-стрілець з лука. Майстер спорту України міжнародного класу (2019).
 Овчінніков Станіслав Вікторович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Овчинникова

Російські прізвища